Jungfrubär kan avse:
Jungfrubär –  dialektalt namn för en ört i hallonsläktet, se Stenbär, Rubus saxatilis 
Jungfrubär –  dialektalt namn för en ört i hallonsläktet, se Åkerbär. Rubus arcticus